Ngulu – atollo della Micronesia
 Ngulu – lingua parlata in Tanzania
 Ngulu – spada da esecuzione in uso a popoli Bantu del bacino del fiume Congo
 Ngulu – circoscrizione della regione di Tabora (Tanzania)